Montaño puede referirse a las siguientes personas:

 Alberto Guillermo Montaño Angulo (n. 1970) , futbolista ecuatoriano.
 Alfredo Alcalá Montaño, activista mexicano por los derechos humanos.
 Carmen Alicia García Montaño (n. 1982), activista cultural y política mexicana.
 Cecilia Matilde López Montaño (n. 1943), economista y política colombiana.
 Cristian Alexis Montaño Castillo (n. 1991), futbolista colombiano naturalizado británico.
 Cynthia Montaño (n. 1987), cantante colombiana.
 Edson Eli Montaño Angulo (n. 1991), futbolista ecuatoriano.
 Edward Alexander Montaño Mejía (n. 1990), futbolista colombiano.
 Elio Rubén Montaño (n. 1929), futbolista argentino.
 Jairo Eliacer Montaño Quiñónez (n. 1979), futbolista ecuatoriano.
 Joaquín Montaño Yamuni (n. 1952), político mexicano.
 John Jairo Montaño (n. 1984), futbolista colombiano.
 Johnnier Montaño Caicedo (n. 1983), futbolista colombiano.
 Jorge Montaño, diplomático y abogado mexicano.
 Leonel Efraín Cota Montaño, profesor y político mexicano.
 Madelaynne Montaño Caicedo (n. 1983), voleibolista colombiana.
 Miguel Montaño (n. 1991), futbolista colombiano.
 Narciso Agúndez Montaño (n. 1958), político mexicano.
 Otilio Edmundo Montaño Sánchez, campesino y líder rebelde de la Revolución mexicana.
 Rosa Delia Cota Montaño, política mexicana.
 Salvador Dana Montaño (1906-1992), político y abogado argentino.
 Víctor Hugo Montaño (n. 1984), futbolista colombiano naturalizado francés.

Además, puede hacer referencia a:
 El Plan de Montaño, pronunciamiento realizado por el coronel Manuel Montaño, en diciembre de 1827, durante el primer periodo presidencial constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.